East Antrim peut faire référence à :
La partie orientale du comté d'Antrim
East Antrim (Assembly constituency)
East Antrim (circonscription britannique)